Arvis Liepiņš (ur. 18 marca 1990 r. w Rydze) – łotewski biegacz narciarski, zawodnik klubu SK Riga.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Arvis Liepiņš pojawił się w styczniu 2008 roku, podczas zawodów Skandynawian Cup w Rydze w sprincie stylem dowolnym w którym zajął 58. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 25 stycznia 2009 roku w Otepää, gdzie zajął ostatnie 70. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobył.

Startował również w rozgrywkach biathlonowych w Pucharze IBU w sezonie 2014/2015. Najwyższe miejsce zajął podczas debiutu w tych rozgrywkach 9 stycznia 2015 w Dusznikach-Zdroju, gdzie zajął 83. lokatę na 114 startujących zawodników.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Liepiņš nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Łotewscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Rydze